

Geografia 
 Pedro Martínez, comune dell'Andalusia (Spagna)

Persone 
 Pedro Martínez (?-1438), vescovo di Zamora
 Pedro Martínez (1893-?), calciatore e allenatore di calcio argentino
 Pedro Martínez Sánchez (n. 1961), allenatore di pallacanestro spagnolo
 Pedro Martínez (1948-), calciatore messicano
 Pedro Martínez (1971-), giocatore di baseball dominicano
 Pedro Martínez (1997), tennista spagnolo